

Onomastica
 Donà – cognome italiano

Persone
Donà – nobile famiglia veneziana
Nicolò Donà (-1497) – patriarca di Aquileia
Francesco Donato o Donà (1468-1553) – doge veneziano
Leonardo Donà (1536-1612) – doge veneziano
Nicolò Donà (1539-1618) – doge veneziano
Aldo Donà (1920-2011) – cantante italiano
Massimo Donà (1957) – filosofo italiano
Cristina Donà (1967) – cantante italiana
Tamara Donà (1973) – attrice e conduttrice televisiva italiana

Pagine correlate
Dona
San Donà (disambigua)